Etikett kan syfta på:

 Etikett (föremål) – en lapp på eller vid ett föremål med upplysningar.
 Skivmärke – det eller de namn (varumärken) under vilket ett skivbolag väljer att ge ut sina skivor.
 Etikettregler – regler för umgänge människor emellan.
 Svett & Etikett – ett svenskt TV-program som sänds på Sveriges Television.

Se även 

 Imprint (förlagsetikett)